Oborožene sile Rusije se lahko nanaša na:
 Imperialne ruske oborožene sile
 Oborožene sile Ruske federacije

Glej tudi 

 Sovjetske oborožene sile
 Rdeča armada